Sludge (engl. Matsch, Schlamm) steht für:

 Sludge (Musik), eine Musikrichtung
 Gallengrieß, eine Krankheit der Galle
 Sludge-Phänomen, ein Phänomen in der Hämatologie
 nicht brennbare Bestandteile von Schweröl
 Klärschlamm